Toponímia:
 Altet entitat de població de la ciutat de Tàrrega 
 Puig-altet masia d'Aguilar de Segarra a la comarca del Bages 
 Biografies:
 Benet Altet i Ruate (València, 1827 — 1893) poeta bilingüe que participà en diversos Jocs Florals 
 Josep Altet i Font, promotor cultural català originari del Vendrell 
 Xavier Barral i Altet (Barcelona, 1947) historiador de l'art català